

Persone
Adriano Banchieri (1568-1634) – compositore e poeta italiano
Antonio Banchieri (1667-1733) – cardinale italiano
Giovanni Francesco Banchieri (1694-1763) – cardinale italiano

Edifici
Palazzo Banchieri Rospigliosi – a Pistoia
Villa Banchieri – a Larciano, in provincia di Pistoia
Villa Banchieri – a Capannori, in provincia di Lucca

Altro 
 Banchieri – famiglia storica italiana